Arnoldo Castillo puede referirse a:

 Arnoldo Castillo Villalobos, músico y empresario costarricense;
 Arnoldo Aníbal Castillo, político argentino.